Yupi puede referirse a:

 La adaptación oficiosa al español del término en inglés yuppie, que designa a los jóvenes profesionales urbanos estadounidenses de clase media-alta durante los años 1980; o
 El personaje principal de la serie de Televisión Española Los mundos de Yupi, emitida entre 1988 y 1991.
Empresa colombiana Yupi de pasa-bocas.